Уппландс-Весбю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Уппландс-Весбю — місто у Швеції, у лені Стокгольм.